Con il nome Carl Thompson si possono indicare più persone:
Carl Thompson, liutaio statunitense
Carl Thompson, pugile britannico